Didier Azoulay, surnommé Shaï Lee, est un acteur français. Culturiste, il pratique les arts martiaux.

Mesurant  pour 110 kilos, il a été garde du corps d'Elton John, de Ronaldo, de Steven Seagal ou encore d'Édouard Balladur. Il est surtout connu pour avoir joué l'un des deux jumeaux dans Le Baiser mortel du dragon avec Jet Li.

Filmographie 
 1992 : Le Fils d'un autre (TV) de Michel Lang : le jeune type 
 1993 : Hélène et les Garçons de Jean-Francois Porry : un des gardes du corps de Thomas Favas (3 épisodes)
 1993 : Les intrépides : (1 épisodes)
 1995 : Mécaniques célestes de Fina Torres : Pierre-Jean
 2000 : Blague à part : le mec balèze à la veste jaune (1 épisodes)
 2001 : Le Baiser mortel du dragon de Chris Nahon : Igor, l'un des jumeaux

En 2003, il sort un DVD, Shai Lee : de la puissance à la sagesse des art martiaux, au profit du Téléthon.

Notes et références

Liens externes 

Site sur Shai-Lee
  Interview Shaï Lee, sur ina.fr (consulté le 31 juillet 2011)

Acteur français de cinéma
Fondateur ou pratiquant d'arts martiaux
Culturiste français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)